40-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1977 по май 1978 года с участием 12 команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла свердловская «Уралочка».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном этапе 12 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе. 8 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в один круг с учётом очков, набранных на предварительном этапе.

Команды, занявшие на предварительном этапе 9—12-е места, приняли участие в переходном турнире с четырьмя лучшими командами 1-й лиги за 4 путёвки в высшую лигу следующего сезона.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

Переходный турнир 
 1. МедИн Одесса
 2. МОПИ Московская область
 3. «Локомотив» Москва
 4. СКИФ Киев
 5. «Орбита» Запорожье
 6. АДК Алма-Ата
 7. «Буревестник» Ленинград
 8. «Кировец» Новосибирск

Путёвки в высшую лигу сезона 1979 года получили МедИн, МОПИ, «Локомотив» (Москва). Решением Федерации волейбола СССР «Кировец» как победитель розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока сохраняет место в высшей лиге.

1-я лига

За 5—14 места  
 5. «Политехник» Челябинск
 6. ТТУ Минск
 7. «Спартак» Омск
 8. «Буревестник» Фрунзе
 9. «Спартак» Ереван
 10. «Молдова» Кишинёв
 11. «Динамо» Каунас
 12. ТПИ Таллин
 13. «Буревестник» Тбилиси
 14. «Таджикистан» Душанбе

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Елена Волкова, Лидия Логинова, Ирина Макогонова, Н.Морозова, Светлана Никишина, Надежда Радзевич (Зезюля), Наталья Разумова, И.Рыбкина, Ольга Соловова. Тренер — Николай Карполь.

 «Искра» (Ворошиловград): Н.Васичкина, Р.Гатина, Наталья Ерёмина, Лариса Иванова, Н.Коростылёва, Н.Максимова, Л.Мелешко, Евгения Назаренко, Л.Пастухова, Л.Русальская, Татьяна Черкасова. Тренер — Владимир Беляев.

 «Динамо» (Москва): Людмила Аксёнова, Лариса Андронова, Людмила Базюк, Лариса Берген, Л.Васько, Людмила Жигилий (Борозна), Любовь Иванова, Нина Мурадян, Марина Слепнёва, Нина Смолеева, Людмила Щетинина, Зоя Юсова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1978 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1978 году
1977 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1977 году